Hirzel är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf Hirzel (1809–1898), tysk politiker
 Bernhard Hirzel (1807–1847), schweizisk teolog och orientalist
 Christoph Heinrich Hirzel (1828–1908), schweizisk kemist
 Conrad Melchior Hirzel (1793–1843), schweizisk jurist och politiker
 
 
 
 Karl Hirzel (1808–1874), tysk klassisk filolog
 
 Rudolf Hirzel (1846–1917), tysk klassisk filolog

Se även 
 Hirzel – ort i kantonen Zürich, Schweiz

Tyska efternamn